Fuerte de Santa Bárbara puede referir a:
Fuerte de Santa Bárbara (Río Grande del Sur), en el Brasil;
Fuerte de Santa Bárbara de la Villa (Santa Catarina), en el Brasil;
Fuerte de Santa Bárbara, en Chile;
Fuerte Santa Bárbara (Juan Fernández), en Chile;
Presidio Real de Santa Bárbara, en Estados Unidos;
Fuerte de Santa Bárbara (España), en La Línea de la Concepción;
Fuerte de Santa Bárbara, en la República Dominicana.